UFC 254: Хабиб vs. Гейджи () — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 24 октября 2020 года на спортивной арене «Flash Forum», расположенной на острове Яс в составе спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island») вблизи города Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою вечера Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи удушающим приёмом во втором раунде и защитил титул чемпиона в лёгком весе. В соглавном бою вечера Роберт Уиттакер победил Джареда Коннонье единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Данный турнир станет заключительным во второй серии турниров, проводимых на территории спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island»), состоящей из пяти событий в сентябре-октябре 2020 года.

В качестве главного события турнира запланирован объединяющий титульный поединок в лёгком весе между непобежденным действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом в лёгком весе американцем Джастином Гейджи (#1 в рейтинге). Короткое время бой рассматривался к проведению на UFC 253, но официально не был подтверждён и в итоге был перенесён на это событие. 17 сентября в UFC объявили о подписании контракта с бывшим трехкратным чемпионом Bellator в легком весе Майклом Чендлером, который, как ожидается, будет резервным бойцом и потенциальной заменой в этом бою.

В качестве со-главного события запланирован бой вероятно за место следующего претендента на титульный бой за чемпионский титул в среднем весе между бывшим чемпионом австралийцем Робертом Уиттакером (#1 в рейтинге) и американцем Джаредом Каннонье (#3 в рейтинге на момент планирования боя, за неделю до турнира поднялся в рейтинге и стал #2). Ранее Уиттакер и Каннонье должны были встретиться на UFC 248, но тогда Уиттакер отказался от боя по личным причинам. Бой был перенесён и назначен к проведению на этом турнире.

Несмотря на то, что это не было официально объявлено, ожидалось, что на этом турнире состоится бой в полулегком весе между Яиром Родригесом и Забитом Магомедшариповым. Этот поединок был запланирован ранее уже дважды: сначала на UFC 228 в сентябре 2018 года, а затем на UFC Fight Night: Смит vs. Ракич в августе этого года. Однако Родригес оба раза снимался с боя из-за травмы.

На турнире запланирован бой-реванш в полутяжёлом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой. Анкалаев и Куцелаба впервые встретились на турнире UFC Fight Night: Бенавидес vs. Фигейреду, где Анкалаев одержал победу спорным нокаутом. Из-за разногласий по поводу остановки боя был назначен бой-реванш на UFC 249, который должен был состояться 18 апреля. Однако тогда Анкалаев был вынужден отказаться от участия в турнире из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией COVID-19. Позже поединок был перенесён на UFC 252, но тогда уже Куцелаба, в свою очередь, отказался от участия после положительного результата теста на COVID-19, и бой был перенесен на UFC Fight Night: Смит vs. Ракич. В день соревнований Куцелаба снова сдал положительный тест на COVID-19, что привело к очередной отмене боя. В итоге, они были перенесены в третий раз и должны встретиться на этом мероприятии. Для подстраховки этого боя, который уже несколько раз откладывался, был зарезервирован дебютант Изи Фитикефу, который мог выступить в качестве альтернативы в этом поединке.

Изменения карда 
Ожидалось, что казахский боец Шавкат Рахмонов проведёт свой дебютный бой с бразильцем Элизеу Залески в полусреднем весе на этом турнире. Однако Залески отказался от участия в конце сентября из-за травмы колена, которая потребовала хирургического вмешательства. Его на коротком уведомлении заменил другой бразилец Алекс Оливейра.

На турнире должен был состояться бой в легком весе между бывшим чемпионом бразильцем Рафаэлем дус Анжусом и россиянином Исламом Махачевым. Однако 8 октября было объявлено, что дус Анжус сдал положительный тест на COVID-19 и был исключен из боя. Замену найти не удалось и Махачёва также сняли с мероприятия. Поединок остался нетронутым и был перенесен на 14 ноября на UFC Fight Night 183.

На турнире в женском наилегчайшем весе должны были встретиться Синтия Кальвильо и бывшая чемпионка Invicta FC в легчайшем весе Лорен Мерфи. Однако Кальвильо снялась с боя 15 октября после положительного результата теста на COVID-19 и была заменена на промоушен-новичка Лилию Шакирову, которая стала первой в UFC спортсменкой из Узбекистана.

На турнире ожидался поединок в легчайшем весе между дебютирующими в промоушене россиянином Умаром Нурмагомедовым и бойцом из Казахстана Сергеем Морозовым. Однако 18 октября было объявлено, что Нурмагомедов был госпитализирован из-за развивающейся стафиллококковой инфекции, и поединок был отменен. Морозов остался запасным для боя в промежуточном весе в 140 фунтов между Натаниэлем Вудом и Кейси Кенни.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания:

[*] Алекс Оливейра не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (превышение 2 фунта) и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника;

[**] Хоэль Альварес не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории (превышение 3,5 фунта) и заплатит 30 % от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Комментарии

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Кейси Кенни vs. Натаниэль Вуд
 Выступление вечера: Хабиб Нурмагомедов и Магомед Анкалаев

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира (без учёта бонусов и спонсорских выплат) составили 7 830 000 долларов. Общая сумма бонусов — $200 000, спонсорских выплат — $230 000. Общая раскрытая сумма выплат бойцам по итогам турнира составила 8 260 000 долларов.

Последствия турнира 
Хабиб Нурмагомедов сразу же после завершения боя на турнире объявил о завершении карьеры в MMA. Он сделал это в послематчевом интервью в октагоне, сославшись на данное своей матери обещание не участвовать больше в боях после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в июле 2020 года от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

Рейтинги бойцов

27 октября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Главным событием, связанным с изменением рейтингов, стала смена лидера в рейтинге «Poun-for-pound» (вне зависимости от веса) среди мужчин. После победы на турнире Хабиб Нурмагомедов занял первую строчку, сместив с этой позиции Джона Джонса.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC
Спорт в ОАЭ в 2020 году
Спортивные соревнования в Абу-Даби